Росетти — фамилия.

Известные носители 
 Росетти, Александру (1895–1990) – румынский лингвист.
 Росетти, Константин (1816—1885) — румынский поэт.
 Росетти, Теодор (1837—1923) — румынский политический, государственный и дипломатический деятель, юрист, журналист, писатель.

См. также 
 Розетти
 Россетти